Montesano steht für:
 Montesano, Ort in den Vereinigten Staaten
 Montesano Salentino, Gemeinde in Italien
 Montesano sulla Marcellana, Gemeinde in Italien
 Montesano, Ortsteil von Filighera, Italien
 Montesano Scalo, Ortsteil von Montesano sulla Marcellana, Italien

Montesano ist der Familienname der folgenden Personen:
 Alessandra Montesano (* 1998), italienische Ruderin
 Enrico Montesano (* 1945), italienischer Schauspieler und Sänger